To je popolna diskografija o Seleni.

Albumi

Neodvisni

Studijski albumi (EMI)

Poshumni studijski albumi (EMI)

Kompilacije

Posthumne kompilacije

EP-ji 
 Pop (1998)
 Rancheras (1998)

Literatura 

Selena
Selena